Дом-музей А. И. Куприна — дом-музей в селе Наровчат Пензенской области, построен на месте дома в котором родился писатель А. И. Куприн.

Музей в Наровчате — единственный музей писателя, хотя с именем Куприна связана усадьба Батюшковых расположенная в Вологодской области, где он бывал в 1906—1911 годах наездами, проведя там в общей сложности около двух лет, а также усадьба Щербова в Гатчине, где он бывал в гостях.

История 

В Наровчате, уездном городке Пензенской губернии, А. И. Куприн родился в 1870 году. В возрасте трёх лет мальчик был увезён матерью в Москву.

Перед отъездом мать будущего писателя продала свой дом чиновнику Соколовскому, а тот его перепродал купцам Шлыковым, при которых дом сгорел в 1891 году.
Нынешнее здание — дом купца Шлыкова В.И, построено на фундаменте сгоревшего дома Куприных. Этот дом в дальнейшем менял хозяев, известно, что в этом доме родился и жил литературовед В. И. Малышев.

В 1981 году в этом доме был открыт музей А. И. Куприна. У истоков создания экспозиции стояли Фролов П. А. (педагог, литературовед, автор книги «А. И. Куприн и Пензенский край») и искусствовед Кугель Н. А.. Дочь писателя Ксения передала музею семейные реликвии: любимую кофеварку Куприна, пепельницу в виде рыбы, издания книг, семейные портреты и фотографии.

Наровчат как место создания музея был выбран так как собственный дом писателя в Гатчине не сохранился, а жизнь Куприна проходила в казённых учебных заведениях, казармах, съёмных квартирах, затем в эмиграции, а по возвращении в 1937 году в Россию — на даче Союза писателей СССР.

Хотя кроме жизни до трёх лет Куприн никогда не был в Наровчате (но приезжал на несколько дней в пензенскую деревню Пановку к знакомым), однако, родной город оставил свой след в творчестве писателя, упоминается им в ряде произведений, так, например, главный герой повести «Поединок» подпоручик Ромашов родом из Наровчата.

Примечания

Источники 
 Рассказова Л. В. — Музей А. И. Куприна / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 357—358
 Рассказова Л. В. — «И во мне течёт пензенская кровь». Музей А. И. Куприна в Наровчате Пензенской области  // Литературные музеи России: Виртуальные экскурсии. — М.: Либерея-Бибинформа, 2013. — стр. 68-74.
 Зоя Бобкова — Наровчат притягивает , Гатчинский гуманитарный портал, 25 ноября 2011
 Елена Наумова, Никита Шевцов — Здесь жил Куприн  // Газета «Труд» № 053 за 29 июля 2016 года
  Музей А. И. Куприна  // Интернет-портал «Музеи России»
  Музей А. И. Куприна  // Интернет-портал «Музеи Пензенской области»
 Музей А. И. Куприна (фото) 

Музеи, основанные в 1981 году
Дома-музеи России
Музеи Пензенской области
Литературно-мемориальные музеи России
Александр Куприн
Здания и сооружения Пензенской области